Hagebölling steht für
 eine Ortslage von Gevelsberg, siehe Hagebölling (Gevelsberg)
 die Erhebung Hageböllinger Kopf südlich davon 

Hagebölling ist der Name folgender Personen:
 Lothar Hagebölling (* 1952), deutscher Politiker, ehemaliger Chef des Bundespräsidialamtes
 Wilfried Hagebölling (* 1941), deutscher Bildhauer und Zeichner